Ruda menor puede referirse a:

 El nombre común de la planta Ruta angustifolia.
 El nombre común de la planta Ruta chalepensis.